Bleustein ist der Familienname folgender Personen:

Élisabeth Bleustein-Blanchet (* 1944), französische Philosophin
Marcel Bleustein-Blanchet (1906–1996), französischer Werbeunternehmer

Bleustein steht außerdem für:

(99262) Bleustein, ein Asteroid des Hauptgürtels